Il carabiniere semplice è il primo grado della truppa dell'Arma dei Carabinieri ed è posto prima del carabiniere scelto.

I carabinieri semplici non hanno nessun distintivo di grado.

Reclutamento e formazione 
I carabinieri semplici sono reclutati tra i civili e i militari (VFP1 o VFP4 in servizio o in congedo).
Prima di raggiungere il grado devono eseguire un corso di formazione con durata di 6 mesi con il grado di Allievo carabiniere.

Selezione 

La modalità di reclutamento utilizzata è il concorso pubblico.
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani dal 2016 quando anche i civili sono stati ammessi.

VFP1 e VFP4 
Per i militari in servizio o in congedo sono previsti il limite di età fino ai 28 anni, ed è richiesto il diploma di scuola media come minimo.
Non devono essere stati espulsi dal servizio militare o essere mal considerati dalla forza armata, e devono avere tutte le qualità fisiche richieste.

Civili 
L'obbligo di età è dai 17 ai 24 anni e possedere il diploma di maturità, non essere in stato di accusa, non avere precedenti penali o essere stati espulsi da forze dell'ordine o da pubbliche amministrazioni.

Fasi selettive 
I candidati sono sottoposti a diverse prove:

Prova scritta di preselezione Comprende un qui a 100 domande a risposta multipla su materie: storia, geografia, matematica, logica e italiano
 Prova di efficienza fisica che sarebbe suddivisa in tre test: una corsa piana di 1000 metri, piegamenti sulle braccia e salto in alto di 120 cm. 
Accertamenti sanitari Visita medica generale e test psichiatrici
Accertamenti attitudinali Colloquio con lo psicologo
Valutazione dei titoli Incrementare il punteggio

Addestramento  
Per sei mesi presso una scuola allievi carabinieri gli aspiranti faranno una formazione che prevede: studio base della legge e dei codici, penale e stradale; addestramento militare, tecniche di arresto, tiro al poligono e controlli ordinari e vita militare: conoscenza del comportamento e gerarchia.
Al termine del corso si farà una cerimonia di giuramento ed entreranno in servizio.

Uniforme

Corrispondenze

Voci correlate
Arma dei Carabinieri
Allievo carabiniere
Carabiniere ausiliario
Carabiniere scelto

Gradi militari
Gradi e qualifiche dell'Arma dei Carabinieri